

Файв-Пойнтс — місто, штат Алабама
 Файв-Пойнтс — переписна місцевість, штат Флорида
 Файв-Пойнтс — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Файв-Пойнтс — переписна місцевість в окрузі Воррен, штат Огайо

Див. також 
 Файв-Поінтс